Budislav kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Budislav (okres Svitavy)
 Budislav (okres Tábor)